

Filmografija 

Filmografije